ARA Misiones puede referirse a los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA Misiones (1897), torpedero de 1897.
 ARA Misiones (D-11), destructor de la clase Buenos Aires.
Misiones, ARA